Jensenobotrya – монотипный род суккулентных растений семейства Аизовые. Род включает один вид: Jensenobotrya lossowiana. Растение является эндемиком Намибии.

Ботаническое описание 
Кустарники, стелющиеся или часто свисающие, с толстыми одревесневшими стеблями, образующими большие плотные коврики; ветки, покрытые старыми, сухими листьями; междоузлия 2-3 мм длиной. Листьев по 4 — 6 на ветке, супротивных, виноградовидной формы, очень мясистые, 12 — 15 мм в диаметре, гладкие, сизые, часто с пурпурным напылением; клетки эпидермиса плоские, наружные стенки с довольно толстым кристаллическим слоем. Цветки верхушечные, одиночные, на короткой ножке, до +/- 25 мм в диаметре; все элементы андроцея на приподнятом венчике над нектарником; открытие в полдень, закрытие с наступлением темноты. Чашелистиков 5, неравных, 3 внутренних с перепончатыми краями. Лепестки 2-рядные, свободные, острые, пурпурные с белым у основания. Тычинок много, у основания нити опушенные. Нектарник темно-зеленый, зубчатое кольцо. Завязь плоская или несколько вогнутая сверху; париетальные плаценты; рылец 5, шиловидные, с рудиментарными стилодиями. Плод 5(6)-гнездная коробочка, типа Делосперма; плоские, чашеобразные, до 12 мм в диаметре с выступающими перегородками, прямые, изогнутые к центральному столбику; расширяющийся киль, примыкающий к основанию, расходящийся и переходящий в очень длинные, узкие, похожие на вымпел белые крылья; замыкающих тел 0. Семена продолговато-яйцевидные, +/- 1 мм длиной, блестящие, коричневые. Отличительные признаки: многолетники с толстыми одеревеневшими стеблями и листьями, напоминающими виноград.

Таксономия 
, Sukkulentenkunde 4: 79 (1951).

Этимология 
Jensenobotrya: род берет своё наименование в честь Эмиля Йенсена (Emil Jensen, 1889–1963), немецкого морского офицера, бухгалтера и ботаника-любителя. Во время Первой мировой войны он присоединился к Королевскому флоту Германии и стал лейтенантом. В 1936 году он эмигрировал в Цумеб, Юго-Западная Африка, где и зародился его интерес к суккулентам. С 1940 по 1943 год он содержался в лагере для интернированных Андалусия в Южной Африке, затем репатриировался в Германию. В Андалусии он посещал лекции Ханса Херре, хранителя гербария Стелленбос, что значительно улучшило его ботанические знания. Дженсен проявлял особый интерес к флоре Намиб, особенно к Welwitschia bainesii, и в течение ряда лет совершал экспедиции в центральную и южную пустыню Намиб (и в другие места), часто с коллегами-ботаниками. Он опубликовал несколько ботанических статей и подробно изучил растение Нара (Акантосициос ощетиненный). В 1955 году он вернулся в Юго-Западную Африку, ныне Намибию, где, в частности, отвечал за развитие выдающегося отдела ботаники музея Свакопмунда. Вторая часть эпитета от греч. βότρυς — botrys  = гроздь винограда; ссылаясь на толстые, округлые листья.

Виды 
По данным сайта Plants of the World Online на 2022 год, род включает один подтвержденный вид:

 Jensenobotrya lossowiana A.G.J.Herre

Примечания

Ссылки 

Аизовые
Суккуленты